Dans la mythologie grecque, Cilix est le héros éponyme de la Cilicie.
 Le Cilix est un genre de papillon de la famille des Drepanidae.

 Cilix, cratère sur Europe, le satellite de Jupiter.

Paronymie

 Kylix